Верещак — фамилия.

Известные носители 
 Верещак, Алексей Анатольевич (род. 1976) — российский футболист.
 Верещак, Вадим Семёнович (1914—2008) — украинский оператор, актёр и педагог.
 Верещак, Василий Захарович (род. 1955) — полковник ФСБ и ВС РФ.
 Верещак, Юрий Игоревич (род. 1994) — украинский футболист.

См. также